

Cinema 
 Adrift – cortometraggio del 1911 diretto da Lucius Henderson
 Adrift – cortometraggio del 1912 prodotto da Independent Moving Pictures
 Adrift – cortometraggio del 1914 diretto da O.A.C. Lund
 Alla deriva - Adrift – film del 2006 diretto da Hans Horn
 Adrift – film del 2009 diretto da Bui Thac Chuyen
 Resta con me (Adrift) – film del 2018 diretto da Baltasar Kormákur

Musica 
 Adrift – gruppo musicale hard rock statunitense

Televisione 
 Adrift – film per la televisione del 1993 diretto da Christian Duguay
 Alla deriva (Adrift) – episodio della seconda stagione di Lost
 Alla deriva (Adrift) – episodio della quarta stagione di Stargate Atlantis
 Alla deriva (Adrift) – episodio della seconda stagione di Torchwood

Videogiochi 
 ADR1FT – videogioco del 2016